L’antipape  (1329 - 1423) ;
 le pape  (1649 - 1730).